Wygranka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Wygranka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wygranka, un village dans la voïvodie de Lublin